Il pullover/S'è fatto tardi – 45 giri di Gianni Meccia del 1960
Il pullover – album di Gianni Meccia del 1997